fyllodium (liściak) – rozszerzony i spłaszczony ogonek liściowy upodobniony do blaszki liściowej
 fyllodium – część kwiatu patologicznie przekształcona w strukturę podobną do liścia